De eindronde is een afvalsysteem met 9 dubbels. Er wordt geen wedstrijd om de 3/4 plaats gespeeld. Er dienen drie sets gewonnen te worden. Het toernooi maakt deel uit van het Nederlands kampioenschap tafeltennis 2020.

Eindronde 

2020
Tafeltennis in 2020
Sportevenement in Zwolle